Juan Hernández, joueur de football mexicain ;
 Juan Hernández Saravia (1880-1962), officier espagnol ;
 Juan Hernández Luna (1962-2010), écrivain mexicain ;
 Juan Hernández Navarrete (né en 1987), boxeur mexicain ;
 Juan Hernández Pérez (né en 1962), boxeur cubain ;
 Juan Hernández Sierra (né en 1969), boxeur cubain.